Theophylactus (exarch) - exarch (stadhouder) van Ravenna
 Theophylact (co-keizer) - junior co-keizer van Byzantium met zijn vader Michael I Rangabe

 Theophylactus Simocatta - Byzantijns geschiedschrijver
 Theophylact van Ohrid - bisschop van Ohrid en bijbelcommentator. Heilige binnen de Oosters-orthodoxe kerken